Miejscowości w USA:
 Holyoke – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Phillips
 Holyoke – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
Gminy w USA:
 Holyoke (ang. Holyoke Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton